43 км — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги в Богородском городском округе Московской области.

Название дано по расстоянию от Курского вокзала .

Состоит из двух платформ, соединённых только настилом через пути. Не оборудована турникетами.

К северу от платформы находится посёлок имени Воровского. Восточнее платформы — переезд.

Время движения от Курского вокзала — около 55 минут.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Богородского городского округа